Casas de Millán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casas de Millán (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Casas de Millán (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar